James Martinez – attore statunitense
 James Martinez – cestista statunitense
 James Martinez – lottatore statunitense